В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1974, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1974 року, Гельга Шультце здобула титул, у фіналі перемігши Леа Періколі 4-6, 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Леа Періколі (фінал)

 Гельга Шультце (Переможниця)

Основна сітка

Посилання 
 

WTA Swiss Open